Sarrabat est un patronyme porté notamment par :
 Daniel Sarrabat, peintre français (1666-1748)
 Isaac Sarrabat, artiste français (1667-1701?), frère de Daniel Sarrabat
 Nicolas Sarrabat, scientifique français (1698-1739), fils de Daniel Sarrabat
Le nom de Sarrabat a été donné à une comète découverte par Nicolas Sarrabat en 1729.
Homonymie de patronyme